Mall Molesworth ha battuto in finale Esna Boyd 6-1 7-5.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australasian Championships 1923